Дмитрий Юрьевич Костроми́тин  (22 января 1990, Челябинск, СССР) — российский хоккеист, защитник. Игрок «Хернинг Блю Фокс» выступающий в Дании.

Карьера 
Воспитанник челябинского «Трактора». В 2008 году был задрафтован на драфте КХЛ челябинским «Трактором», но так и не сыграл матчи за команду. С 2011 по 2013 год играл за «Челмет». После драфта расширения в 2013 году был взят «Адмиралом».

Летом 2016-го проходил предсезонные сборы с дебютантом КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Полноценный контракт подписан не был, и 4 сентября Костромитин подписал контракт с «Ладой».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на сайте global-sport.ru
 Профиль на сайте Sports.ru

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Руэн-Норанда Хаскис»
Игроки ХК «Белые медведи»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Лада»